Йинджих Штирски (, 11 августа 1899, Долни Чермна, Пардубицкий край  – 21 марта 1942, Прага) – чешский художник и  фотограф-сюрреалист, писатель, художественный критик, теоретик искусства, представитель восточноевропейского и международного авангарда.

Биография 
Родился в Дольни Чермна в 1899 году, где провёл детство. Смерть его сводной сестры в 1905 году, с которой у него были очень крепкие отношения, сильно повлияла на его дальнейшую жизнь и художественное творчество. Сначала он учился в Градец-Кралове, затем в Академии художеств в Праге. Вместе с Марией Черминовой (Туайен) и Йозефом Шимой с 1923 входил в группу «Деветсил», в 1925—1928 выставлялся в Париже. В 1928—1929 руководил авангардным Свободным театром в Праге. Издавал журналы «Эротическое обозрение» и «Одеон». В 1932—1942 — член авангардного художественного объединения «Манес», с 1934,  вместе с Витезславом Незвалом, Карелом Тейге и Туайен, — член Чешской сюрреалистической группы. Умер в 1942 году от пневмонии.

Публикации на русском языке 
 Эмилия и другие сны/ Пер. А.Бобракова// Митин журнал, №63, 2005, с.253-277
 Киноведческие записки, 2009, вып. 91

Литература 
 Сюрреализм (Иллюстрированная энциклопедия)./ Сост. И.Г. Мосин. - СПб., 2005.- С.297. ISBN 5-9603-0014-1
 Štyrský, Toyen, Heisler. Paris: Centre Georges Pompidou, 1982
 Le Brun A. Pour ne pas en finir avec la représentation: Styrsky, Sade. Prague: Editions Střelec, 2002
 Srp K. Jindrich Styrsky: 1899-1942; pruvodce vystavou. Praha: Kant, 2007

Работы онлайн 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 Эмилия приходит ко мне во сне (рус.)

Ссылки 

Писатели Чехии
Художники Чехии
Фотографы Чехии
Художественные критики Чехии
Родившиеся в 1899 году
Умершие в 1942 году
Умершие в Праге
Авангардизм
Сюрреалисты
Персоналии по алфавиту